Ре́йчел Ро́бертс ():

 Рейчел Робертс (акторка)
 Рейчел Робертс (модель)
 Рейчел Вікторія Робертс